Municipio de Springbrook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Springbrook (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Springbrook (condado de Sheridan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sheridan.